Selhnúkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Selhnjúkur, bergstopp, Norðurland vestra, 
 Selhnúkur (bergstopp i Island), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar